HMS Ceylon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ceylon (1808) 
 HMS Ceylon (1915) 
 HMS Ceylon (1943)

Ceylon